Equador — país sul-americano
 Equador (departamento) — departamento histórico da Grã-Colômbia
 Equador — livro de Miguel Sousa Tavares
 Equador (Rio Grande do Norte) — município no Rio Grande do Norte
 Equador (telessérie) — série portuguesa produzida pela TVI
 Linha do equador — linha imaginária perpendicular ao eixo da Terra

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão